Танке Алегре има више значења:

 Танке Алегре, Исабел Тревињо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Танке Алегре, Хаиме Акоста (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику